„Vénus” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Marine nationale:
 „Vénus” – fregata typu Vénus z lat 60. XIX wieku
 „Vénus” (Q187) – okręt podwodny typu Minerve z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Vénus” (S649) – okręt podwodny typu Daphné z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Venus” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów